Anna Petrus (Menorca, 1978) és una cineasta menorquina. Paral·lelament a la seva vessant de creadora, exerceix la crítica de cinema en mitjans com Dirigido por, La Vanguardia o Ara. També ha comissariat esdeveniments com el cicle «Cinergies» (2008) al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i ha coordinat «In Between Days» (2009), correspondència filmada entre els cineastes Isaki Lacuesta i Naomi Kawase. Des del 2009 és programadora del festival DocsBarcelona.

Trajectòria 
Es va llicenciar en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i va estudiar cinema als tallers impartits per Víctor Erice i Pedro Costa. L'any 2000 va dirigir el seu primer curtmetratge de ficció, Gínjols grocs, quan són verds, que va ser seleccionat en diversos festivals nacionals. Uns anys més tard, va començar a interessar-se pel gènere documental i l'any 2006 va dirigir Es Llogaret, produït per Televisió de Catalunya per al programa Taller.doc del Canal 33. Durant el 2009 va dirigir el seu segon documental titulat L'oblit a l'oli en què tracta la depredació turística del paisatge de Menorca a través de la pintura del seu avi. Petrus ha explorat també la relació entre el cinema i els museus, i ha dirigit projectes com, per exemple, La paraula viva (2007), videoinstal·lació produïda pel CCCB i inclosa a l'exposició «Cultura catalana. Singular i universal» de la Fira del Llibre de Frankfurt de 2007.

Entre els seus darrers treballs cinematogràfics figuren el curtmetratge Trumpet (2011), Aniversari (2013), estrenat al Festival Internacional de Cinema de Mont-real i Bohèmia (2017), premiat al Most Festival i al Long Beach Internacional Film Festival de Nova York.

Referències 

Documentalistes espanyols
Artistes menorquins
Directors de cinema balears
Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra
Crítics de cinema de l'àmbit catalanoparlant
Professors de la Universitat Internacional de Catalunya